Brandy Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Brandy Lake (Minnesota)
 Brandy Lake (New York)
 Brandy Lake (Wisconsin)

in Kanada:
 Brandy Lake (Nova Scotia) in Halifax